Mike Minor peut faire référence à :

Mike Minor (1940–2016), acteur américain,
Mike Minor (1987- ), joueur américain de baseball,
Mike Minor (1987- ), snowboardeur américain.

Voir aussi 
 (1941–1987), illustrateur ayant également travaillé pour l'univers de fiction Star Trek.